Michibata ist der Familienname folgender Personen:

 Glenn Michibata (* 1962), kanadischer Tennisspieler
 Jessica Michibata (* 1984), japanisches Model